Cathexis är ett släkte av skalbaggar. Cathexis ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Cathexis